Die Saison 1979/80 war die fünfte Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga. Der Titelverteidiger SK Hietzing Wien musste sich mit dem dritten Platz begnügen, während der SK Merkur Graz seinen ersten Meistertitel erreichte. Im Vorjahr waren der ATUS Judenburg und der 1. SSK Mozart aufgestiegen. Während Judenburg den Klassenerhalt erreichte, mussten die Salzburger direkt wieder absteigen.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Qualifikation zur Staatsliga 1980/81 

Der SK St. Pölten konnte sich für die folgende Saison qualifizieren. Austragungsort, Datum und Ergebnisse des Qualifikationsturniers sind ebenso nicht bekannt, wie die anderen teilnehmenden Vereine.

Weblinks 
 Archiv Staatsmeister des Österreichischen Schachbundes

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1979
Schachveranstaltung 1980
Sportsaison 1979/80